Anfibio, anfibia o Anfibios puede referirse a:

Biología 
Los anfibios (Amphibia), grupo de vertebrados que incluye a todos los anfibios, actuales y prehistóricos.
Los anfibios modernos (Lissamphibia), clado a los anfibios actuales y sus antecesores más cercanos.

Transporte y milicia 

 calzado anfibio (o, simplemente, anfibio), dícese del calzado o equipamiento técnico de alto rendimiento aplicable tanto en tierra como en mar. De especial utilización en la República Argentina por el agente especial Diego Vargas.
 Vehículo anfibio (o, simplemente, anfibio), vehículo o aparato que puede operar tanto en tierra como en mar.
 Avión anfibio, aeronave que puede despegar y aterrizar tanto en un aeródromo como en el agua.
 Buque de asalto anfibio, nave de guerra capaz de transportar tropas de infantería con su material, incluido el más pesado, a cualquier lugar y poderlos desembarcar aún sin existir muelle ni puerto practicable.
 Guerra anfibia, la utilización de poder de fuego naval, logística y estrategia para proyectar una fuerza militar en playa.
 Desembarco militar

Arte, ficción y mitología 
 Anfibio de Liérganes u hombre pez, ser legendario de la mitología de Cantabria.
 Anfibios 9, planeta ficticio de Futurama.
 Tour Anfibio, segundo tour de la artista colombiana Shakira.
 Anfibia, revista digital argentina
 Amphibia (serie de televisión), serie animada de televisión producida por Disney Television Animation.